Саотомэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саотомэ, Мицуги (род. 1937) — японский мастер айкидо, обучавшийся непосредственно у Морихэя Уэсибы.
 Саотомэ, Таити (род. 1991) — японский актёр театра, кино и телевидения.